Przełęcz Dział – przełęcz w Beskidzie Makowskim
 Przełęcz Dział – przełęcz w Sudetach Wschodnich, w Górach Bialskich